Bosznia-Hercegovina
Dubrave falu Bosanska Gradiška községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Dubrave falu Brčko községben, a Brčkói körzetben
Dubrave falu Glamoč községben, a Hercegbosznai kantonban
Dubrave falu Jajce községben, a Közép-Boszniai kantonban
Dubrave falu Kiseljak községben, a Közép-Boszniai kantonban
Dubrave falu Teslić községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Dubrave Donje falu Živinice községben, a Tuzlai kantonban
Dubrave Gornje falu Živinice községben, a Tuzlai kantonban

 Horvátország
Dubrave falu Pojezerje községben, Dubrovnik-Neretva megyében
Dubrave falu Szluin községben, Károlyváros megyében
Donje Dubrave falu Ogulin községben, Károlyváros megyében
Gornje Dubrave falu Ogulin községben, Károlyváros megyében

 Szerbia
Dubrave falu Barajevo községben, a Belgrádi körzetben